Left Behind puede referirse a:

 Left Behind (Lost), episodio de Lost;
 Left Behind (novelas), serie de libros de Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins;
 Left Behind: The Movie, película basada en los libros de Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins;
 Left Behind (canción), canción de Slipknot.